Micropera kan syfta på:

 Micropera (svampar) – ett släkte av svampar
 Micropera (växter) – ett släkte av växter